Le samnite désigne un type de gladiateur.
 Les Samnites sont une ancienne tribu italique.